

Astronomia 
 5430 Luu  – asteroide della fascia principale

Codici 
 LUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laura (Australia)
 luu – codice ISO 639-3 della lingua lumba-yakkha